Лопсисос:

 Лопсисос (приток Лопсия)
 Лопсисос (приток Иоутыньи)